Grand Prix Španělska 1989 (oficiálně XXXI Gran Premio Tio Pepe de España) se jela na okruhu Jerez v Jerez de la Frontera ve Španělsku dne 1. října 1989. Závod byl čtrnáctým v pořadí v sezóně 1989 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1989
Grand Prix Španělska